

Ludzie 
 Claude Alexandre de Bonneval – francuski oficer na służbie Imperium Osmańskiego; modernizator armii sułtana

Miejsca 
 Bonneval (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Bonneval (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Bonneval (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy